Polje Bijela je naseljeno mjesto u općini Konjic, Federacija Bosne i Hercegovine, BiH.

Povijest 

Kao samostalno naseljeno mjesto postoji od popisa 1981. godine.

Stanovništvo

Popisi 1981. – 1991.

Popis 2013.

Izvori

Vanjske poveznice 

 Satelitska snimka

Naselja u Hercegovačko-neretvanskoj županiji
Konjic